Британский политик-консерватор сэр Дэвид Эймисс был убит во время встречи с избирателями в церкви в городе Ли-он-Си в возрасте 69 лет. 25-летний молодой человек сомалийского происхождения нанёс ему множественные ножевые ранения, от которых парламентарий скончался на месте.

Это было первое убийство действующего британского депутата после убийства лейбористки Джо Кокс в июне 2016 года.

Происшествие 
Во время выступления Эймисса в церковном зале один из мужчин вышел из группы избирателей и несколько раз ударил его ножом.

Вскоре к месту происшествия прибыли вооруженные полицейские, медики и полицейские вертолеты. Предполагаемый убийца был задержан на месте, был установлен полицейский кордон. Медицинская бригада решила, что состояние Эймисса недостаточно стабильно, чтобы его можно было транспортировать, и продолжила работу на месте происшествия. Он был объявлен мёртвым менее чем через час. По заявлению полиции, убийство может быть мотивировано исламистскими идеями.

Задержанному 25-летнему Али Харби Али предъявили обвинения не только в убийстве Эймисса, но и в подготовке терактов.

Реакции 
Герцог и герцогиня Кембриджские дали краткое заявление, посвященное событию:«Мы шокированы и опечалены убийством сэра Дэвида Эймисса, который посвятил 40 лет жизни служению своему сообществу.

Наши мысли и молитвы с его семьей, друзьями и коллегами.

Уильям и Кэтрин»

См. также

Примечания

Ссылки 
 BBC News — Live updates

Убийства в Великобритании
События 15 октября
Октябрь 2021 года
Террористические акты 2021 года
Террористические акты, совершённые в Великобритании
2021 год в политике Великобритании
Политические убийства
2021 год в Англии
История Эссекса
Судебные процессы по делам об убийствах